Hahs ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Hahs (1887–1970), deutscher Maler und Grafiker, Professor an der Burg Giebichenstein Halle
 Heinz G. Hahs (Pseudonym für Helmut Schwank; 1934–2019), deutscher Schriftsteller
 Iris Hahs-Hofstetter (1908–1986), deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:

 Haas (Begriffsklärung)
 Has
 Haass
 Haaß